Balkan Cup w biegach narciarskich 2017 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 7 stycznia 2017 r. w tureckich miejscowościach Bolu/Gerede, a zakończyła się 25 marca 2017 r. w bułgarskim Bansku.

Obrończynią tytułu wśród kobiet była Chorwatka Vedrana Malec, a wśród mężczyzn Bułgar Weselin Cinzow.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2017 w biegach narciarskich
2017 w Europie
Balkan Cup w biegach narciarskich